8. etape af Tour de France 2021 er en 151 km lang  med 3519 højdemeter, som køres den 3. juli 2021 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

08